Por Yaguajay puede entenderse:

 el Municipio de Yaguajay, en la costa norte de la provincia de Sancti Spíritus, Cuba;
 el Pueblo de Yaguajay, cabecera del Municipio de Yaguajay;
 el Río Yaguajay, en la República Dominicana; o
 el pueblo cubano de Yaguajay, en la provincia de Holguín.